Чемпионат мира по фигурному катанию 1950 года был проведён Международным союзом конькобежцев 6—8 марта на Арене Уэмбли в Лондоне, Великобритания. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание. Фигуристам Германии и Японии было запрещено выступать на чемпионате.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1950
Март 1950 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1950 год в Лондоне